24-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 21 по 23 октября 1938 года в Вене (Германская империя).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Октябрь 1938 года
Чемпионаты мира в Германии
Спорт в Германии в 1938 году
Международные спортивные соревнования в Вене
Чемпионаты мира в Австрии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Австрии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Германии